Мандичевський — українське прізвище.

Представники:
 Отець Мандичевський Іван — парох Зарваниці
 Мандичевський Іван Корнилович — адвокат, громадський діяч.
 Мандичевський Евген — український письменник, педагог.
 Мандичевський Євсевій — музикознавець, композитор, диригент, педагог, доктор музикознавства
 Отець Мандичевський Корнило — український священик (УГКЦ), громадсько-політичний діяч.
 Отець Мандичевський Порфирій — руський (український) священик, парох (УГКЦ) села Зарваниця
 Отець Мандичевський Юліан — руський (український) священик, парох (УГКЦ) села Білявці